Anassagora – filosofo greco del V secolo a.C.
Anassagora – personaggio della mitologia greca
Anassagora – nome proprio di persona